Йонагуни:
 Йонагуни (остров).
 Йонагуни (посёлок).
 Йонагуни (язык).
 Монумент Йонагуни